Пюїжиро́н, Пюїжірон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Дром. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 520 км на південь від Парижа, 140 км на південь від Ліона, 45 км на південь від Валанса.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 164 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 417,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Офіційний сайт муніципалітету Пюїжирон
 Пюїжирон на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Пюїжирон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дром

Примітки 

Муніципалітети департаменту Дром